Top Gun fait notamment référence à :

École 
 Topgun, parfois écrit Top Gun, surnom de lUnited States Navy Strike Fighter Tactics Instructor program, un programme de formation au combat aérien de la marine US ;

Films 
 Top Gun, film américain de Ray Nazarro, sorti en 1955 ;
 Top Gun, film américain de Tony Scott, sorti en 1986 ;
 Top Gun : Maverick, film américain de Joseph Kosinski, sorti en 2022, suite du précédent ;
 Les Gradés de Top Gun, téléfilm américain d'Ulli Lommel diffusé en 1989 ;
 Top Gunner, film américain de Daniel Lusko, sorti en 2020.

Loisirs 
 Top Gun, jeu vidéo de combat aérien sorti en 2006 ;
 Top Gun, jeu vidéo de simulation de vol de combat, sorti en 2010 ;
 Top Gun, ancien nom de montagnes russes de California's Great America ;
 Top Gun, ancien nom de montagnes russes de Kings Island.

Notes et références 

Homonymie de titre